Кы́пу () — эстонский топоним:

 Кыпу — бывшая волость в Эстонии.
 Кыпу — посёлок в волости Пыхья-Сакала уезда Вильяндимаа.
 Кыпу — деревня в волости Хийумаа уезда Хийумаа.
 Кыпу — деревня в волости Пылтсамаа уезда Йыгевамаа.
 Кыпу — деревня в муниципалитете Пярну уезда Пярнумаа. 
 Кыпу — полуостров на острове Хийумаа.
 Кыпу — река в уезде Вильяндимаа.
 Кыпу — заповедник на острове Хийумаа.
 Кыпу — маяк на острове Хийумаа.

См. также 
 Мыза Сууре-Кыпу
 Церковь Кыпу
 Колхоз «Кыпу»